Storsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Storsberg (* 1955), deutsche Verwaltungsjuristin, Ministerial- und politische Beamtin (CDU)
 Karl-Heinz Storsberg (1926–2004), deutscher Politiker (SPD)